Ксандер Берклі (; 16 грудня 1955) — американський актор.

Біографія 
Ксандер Берклі народився 16 грудня 1955 року в Брукліні, виріс в Нью-Джерсі. Батько художник, мати вчитель. Навчався в Гемпширському коледжі, потім в Акторській студії.

Кар'єра 
Працював у регіональних і репертуарних театрах, виступав у Бродвейському театрі. У 1981 році почав виконувати невеликі ролі у телесеріалах: «M*A*S*H», «Неймовірний Халк», «Ремінгтон Стіл», «Кегні та Лейсі», «V», «Команда А». Знімався в таких фільмах, як «Сід та Ненсі» (1986), «Термінатор 2: Судний день» (1991), «Декілька хороших хлопців» (1992), «Літак президента» (1997) «Фенікс» (1998), «Шанхайський полудень» (2000).

Особисте життя 
З 7 вересня 2002 року одружений із Сарою Кларк, у них дві дочки: Олвін Гарпер (23 вересня 2006) і Роуен (березень 2010).

Фільмографія

Посилання 
 
 
 

Уродженці Брукліна
Американські кіноактори
Американські телеактори
Американські актори озвучування
Американські театральні актори